Алекса́ндр Алекса́ндрович Са́вченко (14 июня 1942, Грозный, ЧИАССР — 29 марта 2008) — советский футболист, вратарь. Мастер спорта СССР (1969).

Биография 
Начинал играть в футбол в Грозном. Первый тренер — Олег Павлович Коломиец.

В 1963 году играл за команду высшей лиги «Арарат» из Еревана и молодежную сборную Советского Союза. В течение 1964—1965 годов выступал за «Шахтёр».

Весной 1965 года Савченко перешёл в харьковский «Авангард» (в 1967 году клуб сменил название на «Металлист»). Александр быстро стал одним из лучших в клубе. Из 260 матчей, проведенных за «Металлист», более 100 — «сухие», этот рекорд не побит до сих пор.

Умер в ночь с 29 на 30 марта 2008 года.

Ссылки 
 Умер знаменитый харьковский вратарь («Вечерний Харьков», 1 апреля 2008)
 Статистики карьеры на klisf.info
 Дорогой Сан Саныч // Металлист. — 2008. — № 1 (13). — С. 28-29.
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Арарат» Ереван
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Металлист»